Lawalreea är ett släkte av svampar. Lawalreea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lawalreea